Iljinskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Iwanowo:
 Iljinskoje (Iwanowo, Furmanow, Duljapino), im Rajon Furmanow, Landgemeinde Duljapino
 Iljinskoje (Iwanowo, Furmanow, Panino), im Rajon Furmanow, Landgemeinde Panino
 Iljinskoje (Iwanowo, Jurjewez), im Rajon Jurjewez
 Iljinskoje (Iwanowo, Kineschma), im Rajon Kineschma
 Iljinskoje (Iwanowo, Luch), im Rajon Luch
 Iljinskoje (Iwanowo, Putschesch), im Rajon Putschesch
 Iljinskoje (Iwanowo, Sawolschsk), im Rajon Sawolschsk
 Iljinskoje (Iwanowo, Schuja), im Rajon Schuja
 Iljinskoje (Iwanowo, Teikowo), im Rajon Teikowo
 in der Oblast Jaroslawl:
 Iljinskoje (Jaroslawl, Bolschoje Selo), im Rajon Bolschoje Selo
 Iljinskoje (Jaroslawl, Borissoglebski), im Rajon Borissoglebski
 Iljinskoje (Jaroslawl, Danilow, Gorinskoje), im Rajon Danilow, Landgemeinde Gorinskoje
 Iljinskoje (Jaroslawl, Danilow, Semlowo), im Rajon Danilow, Landgemeinde Semlowo
 Iljinskoje (Jaroslawl, Danilow, Trofimowo), im Rajon Danilow, Landgemeinde Trofimowo
 Iljinskoje (Jaroslawl, Pestrezowo), im Rajon Jaroslawl, Landgemeinde Pestrezowo
 Iljinskoje (Jaroslawl, Totschischtscha), im Rajon Jaroslawl, Landgemeinde Totschischtscha
 Iljinskoje (Jaroslawl, Nekous), im Rajon Nekous, Landgemeinde Nekous
 Iljinskoje (Jaroslawl, Nekous, Schestichino), im Rajon Nekous, Landgemeinde Schestichino
 Iljinskoje (Jaroslawl, Nekrassowskoje), im Rajon Nekrassowskoje
 Iljinskoje (Jaroslawl, Pereslawl), im Rajon Pereslawl
 Iljinskoje (Jaroslawl, Perwomaiski, Nikola-Gora), im Rajon Perwomaiski, Landgemeinde Nikola-Gora
 Iljinskoje (Jaroslawl, Perwomaiski, Pretschistenski), im Rajon Perwomaiski, Landgemeinde Pretschistenski
 Iljinskoje (Jaroslawl, Poschechonje, Belosselski), im Rajon Poschechonje, Landgemeinde Belosselski
 Iljinskoje (Jaroslawl, Poschechonje, Woschtschikowo), im Rajon Poschechonje, Landgemeinde Woschtschikowo
 Iljinskoje (Jaroslawl, Poschechonje, Leninski), im Rajon Poschechonje, Landgemeinde Leninski
 Iljinskoje (Jaroslawl, Rybinsk, Lom), im Rajon Rybinsk, Landgemeinde Lom
 Iljinskoje (Jaroslawl, Rybinsk, Oktjabrski), im Rajon Rybinsk, Landgemeinde Oktjabrski
 Iljinskoje (Jaroslawl, Tutajew, Artemjewo), im Rajon Tutajew, Landgemeinde Artemjewo
 Iljinskoje (Jaroslawl, Tutajew, Rodionowo), im Rajon Tutajew, Landgemeinde Rodionowo
 Iljinskoje (Jaroslawl, Uglitsch), im Rajon Uglitsch, Sitz der Landgemeinde Iljinskoje
 Iljinskoje (Jaroslawl, Uglitsch, Klimatino), im Rajon Uglitsch, Landgemeinde Klimatino
 in der Oblast Kaliningrad:
 Iljinskoje (Kaliningrad) (bis 1946 Kassuben, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Iljinskoje (Kaluga, Koselsk), im Rajon Koselsk
 Iljinskoje (Kaluga, Malojaroslawez), im Rajon Malojaroslawez
 Iljinskoje (Kaluga, Peremyschl), im Rajon Peremyschl
 Iljinskoje (Kaluga, Schukow), im Rajon Schukow
 Iljinskoje (Kaluga, Tarussa), im Rajon Tarussa
 in der Oblast Kirow:
 Iljinskoje (Kirow, Faljonki), im Rajon Faljonki
 Iljinskoje (Kirow, Kirowo-Tschepezk), im Rajon Kirowo-Tschepezk
 Iljinskoje (Kirow, Nema), im Rajon Nema
 Iljinskoje (Kirow, Slobodskoi), im Rajon Slobodskoi
 in der Oblast Kostroma:
 Iljinskoje (Kostroma, Antropowo), im Rajon Antropowo
 Iljinskoje (Kostroma, Bui, Woskressenje), im Rajon Bui, Landgemeinde Woskressenje
 Iljinskoje (Kostroma, Bui, Krenewo), im Rajon Bui, Landgemeinde Krenewo
 Iljinskoje (Kostroma, Galitsch), im Rajon Galitsch
 Iljinskoje (Kostroma, Kadyj), im Rajon Kadyj
 Iljinskoje (Kostroma, Kologriw), im Rajon Kologriw
 Iljinskoje (Kostroma, Apraksino), im Rajon Kostroma, Landgemeinde Apraksino
 Iljinskoje (Kostroma, Samsonka), im Rajon Kostroma, Landgemeinde Samsonka
 Iljinskoje (Kostroma, Makarjew), im Rajon Makarjew
 Iljinskoje (Kostroma, Nerechta, Tatarskoje), im Rajon Nerechta, Landgemeinde Tatarskoje
 Iljinskoje (Kostroma, Nerechta, Teterinskoje), im Rajon Nerechta, Landgemeinde Teterinskoje
 Iljinskoje (Kostroma, Oktjabrski), im Rajon Oktjabrski
 Iljinskoje (Kostroma, Parfenjewo), im Rajon Parfenjewo
 Iljinskoje (Kostroma, Pyschtschug), im Rajon Pyschtschug
 Iljinskoje (Kostroma, Soligalitsch), im Rajon Soligalitsch
 Iljinskoje (Kostroma, Sudislawl), im Rajon Sudislawl
 Iljinskoje (Kostroma, Sussanino), im Rajon Sussanino
 Iljinskoje (Kostroma, Tschuchloma), im Rajon Tschuchloma
 in der Region Krasnodar:
 Iljinskoje (Krasnodar)
 in der Oblast Kurgan:
 Iljinskoje (Kurgan)
 in der Oblast Moskau:
 Iljinskoje (Moskau, Dmitrow), im Rajon Dmitrow
 Iljinskoje (Moskau, Domodedowo, Lobanowo), im Stadtkreis Domodedowo, Gemeinde Lobanowo
 Iljinskoje (Moskau, Domodedowo, Odinzowo), im Stadtkreis Domodedowo, Gemeinde Odinzowo
 Iljinskoje (Moskau, Kolomna), im Rajon Kolomna
 Iljinskoje (Moskau, Krasnogorsk), im Rajon Krasnogorsk
 Iljinskoje (Moskau, Lotoschino), im Rajon Lotoschino
 Iljinskoje (Moskau, Moschaisk), im Rajon Moschaisk
 Iljinskoje (Moskau, Naro-Fominsk), im Rajon Naro-Fominsk
 Iljinskoje (Moskau, Ramenskoje), im Rajon Ramenskoje
 Iljinskoje (Moskau, Rusa), im Rajon Rusa
 Iljinskoje (Moskau, Wolokolamsk, Iljino-Jaropolezki), im Rajon Wolokolamsk, Landgemeinde Iljino-Jaropolezki
 Iljinskoje (Moskau, Wolokolamsk, Tschismena), im Rajon Wolokolamsk, Landgemeinde Tschismena
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Iljinskoje (Nischni Nowgorod, Bor), im Rajon Bor
 Iljinskoje (Nischni Nowgorod, Krasnyje Baki), im Rajon Krasnyje Baki
 Iljinskoje (Nischni Nowgorod, Potschinki), im Rajon Potschinki
 Iljinskoje (Nischni Nowgorod, Sokolskoje), im Rajon Sokolskoje
 in der Oblast Nowgorod:
 Iljinskoje (Nowgorod, Cholm, Krasny Bor), im Rajon Cholm, Landgemeinde Krasny Bor
 Iljinskoje (Nowgorod, Cholm, Nachod), im Rajon Cholm, Landgemeinde Nachod
 in der Oblast Orjol:
 Iljinskoje (Orjol, Chotynez), im Rajon Chotynez
 Iljinskoje (Orjol, Glasunowka), im Rajon Glasunowka
 in der Oblast Pskow:
 Iljinskoje (Pskow)
 in der Oblast Rjasan:
 Iljinskoje (Rjasan)
 in der Oblast Sachalin:
 Iljinskoje (Sachalin)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Iljinskoje (Swerdlowsk)
 in der Republik Tatarstan:
 Iljinskoje (Tatarstan, Selenodolsk), im Rajon Selenodolsk
 Iljinskoje (Tatarstan, Tetjuschi), im Rajon Tetjuschi
 in der Oblast Tula:
 Iljinskoje (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Iljinskoje (Twer, Kalinin), im Rajon Kalinin
 Iljinskoje (Twer, Kaschin), im Rajon Kaschin
 Iljinskoje (Twer, Kessowa Gora), im Rajon Kessowa Gora
 Iljinskoje (Twer, Kimry), im Rajon Kimry
 Iljinskoje (Twer, Lichoslawl), im Rajon Lichoslawl
 Iljinskoje (Twer, Sapadnaja Dwina), im Rajon Sapadnaja Dwina
 Iljinskoje (Twer, Stariza), im Rajon Stariza
 Iljinskoje (Twer, Wessjegonsk, Kesma), im Rajon Wessjegonsk, Landgemeinde Kesma
 Iljinskoje (Twer, Wessjegonsk, Romanowskoje), im Rajon Wessjegonsk, Landgemeinde Romanowskoje
 Iljinskoje (Twer, Wyschni Wolotschok), im Rajon Wyschni Wolotschok
 in der Republik Udmurtien:
 Iljinskoje (Udmurtien, Alnaschi), im Rajon Alnaschi
 Iljinskoje (Udmurtien, Malaja Purga), im Rajon Malaja Purga
 Iljinskoje (Udmurtien, Wotkinsk), im Rajon Wotkinsk
 in der Oblast Wladimir:
 Iljinskoje (Wladimir, Jurjew-Polski), im Rajon Jurjew-Polski
 Iljinskoje (Wladimir, Kirschatsch), im Rajon Kirschatsch
 Iljinskoje (Wladimir, Koltschugino), im Rajon Koltschugino
 Iljinskoje (Wladimir, Seliwanowski), im Rajon Seliwanowski
 in der Oblast Wologda:
 Iljinskoje (Wologda, Grjasowez), im Rajon Grjasowez
 Iljinskoje (Wologda, Nikolsk), im Rajon Nikolsk
 Iljinskoje (Wologda, Scheksna), im Rajon Scheksna
 Iljinskoje (Wologda, Tscherepowez), im Rajon Tscherepowez, Sitz der Landgemeinde Iljinskoje
 Iljinskoje (Wologda, Tscherepowez, Domoserowo), im Rajon Tscherepowez, Landgemeinde Domoserowo
 Iljinskoje (Wologda, Waschki), im Rajon Waschki
 Iljinskoje (Wologda, Weliki Ustjug), im Rajon Weliki Ustjug
 Iljinskoje (Wologda, Oktjabrski), im Rajon Wologda, Landgemeinde Oktjabrski
 Iljinskoje (Wologda, Rabotsche-Krestjanski), im Rajon Wologda, Landgemeinde Rabotsche-Krestjanski
 Iljinskoje (Wologda, Spasskoje), im Rajon Wologda, Landgemeinde Spasskoje

Siehe auch:
 Iljinskaja (Begriffsklärungsseite)
 Iljinski (Begriffsklärungsseite)
 Iljinskoje-Chowanskoje